MDR, Mdr eller mdr kan syfta på:

 MDR – en EU-förordning om medicinteknik Medical Device Regulation
 MDR – ett tyskt radio- och TV-bolag Mitteldeutscher Rundfunk
 MDR – förkortning av morte de rire (att dö av skratt)